Гарашанин — имя собственное; сербская фамилия.

 Гарашанин, Илия (1812—1874) — сербский государственный и политический деятель. 
 Гарашанин, Милутин (1843—1898) — сербский политик и дипломат; премьер-министр Сербии. 
  (1762—1842) — сербский предприниматель и политик.